

Geografia

Austria 
 Comuni
 Berg – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Berg im Attergau – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Berg im Drautal, già Berg – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Rohrbach-Berg – città nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)

 Ex comuni e frazioni
 Berg – frazione di Afritz am See, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Berg – ex comune ora frazione di Berg im Attergau, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Berg – frazione di Ebenthal in Kärnten, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Berg – frazione di Grafenstein, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Berg – frazione di Hallwang, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Berg – frazione di Kasten bei Böheimkirchen, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Berg – frazione di Matrei in Osttirol, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Berg – frazione di Rosegg, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Berg – frazione di Senftenbach, comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)
 Berg – frazione di Virgen, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Berg bei Rohrbach – ex comune ora frazione di Rohrbach-Berg, città nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Berg ob Leifling – frazione di Neuhaus, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)

Belgio 
 Berg – frazione di Bütgenbach, comune nella provincia di Liegi (Vallonia)
 Berg – frazione di Kampenhout, comune nella provincia del Brabante Fiammingo (Fiandre)
 Berg – frazione di Tongeren, comune nella provincia del Limburgo (Fiandre)

Francia 
 Berg – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Berg-sur-Moselle – comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Berg – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Berg – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Berg – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Berg – comune nel circondario di Ahrweiler (Renania-Palatinato)
 Berg – comune nel circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Berg im Gau – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Berg (Pfalz) – comune nel circondario di Germersheim (Renania-Palatinato)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Berg – ex comune ora frazione di Bad Muskau, città nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Berg – frazione di Bergisch Gladbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berg – ex comune ora frazione di Donauwörth, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Berg – ex comune ora frazione di Ehingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Berg – ex comune ora frazione di Friedrichshafen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Berg – frazione di Hennef, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berg – frazione di Kressbronn am Bodensee, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Berg – quartiere di Landshut, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Berg – frazione di Lindlar, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berg – frazione di Markt Indersdorf, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Berg – ex comune ora frazione di Mechernich, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berg – frazione di Niederzier, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berg – frazione di Radevormwald, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berg – frazione di Ruhstorf an der Rott, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Berg – frazione di Thanstein, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Berg – frazione di Wegberg, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berg – frazione di Windischeschenbach, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Berg – frazione di Wuppertal, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Berg am Laim – distretto di Monaco di Baviera, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Berg-Thuir – ex comune ora frazione di Nideggen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Prenzlauer Berg – quartiere nel distretto di Pankow (Berlino)

Italia 
 Berg – nome tedesco di Monte, frazione del comune di Luson nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Lussemburgo 
 Berg – frazione di Betzdorf, comune nel cantone di Grevenmacher (Grevenmacher)
 Colmar-Berg (fino al 1991 Berg) – comune nel cantone di Mersch (Lussemburgo)

Norvegia 
 Berg – quartiere di Oslo, città nella contea di Oslo (Østlandet)
 Berg – frazione di Sømna, comune nella contea di Nordland (Nord-Norge)
 Berg – ex comune accorpato a Halden, comune nella contea di Viken (Østlandet)
 Berg – ex comune accorpato a Senja, comune nella contea di Troms og Finnmark (Nord-Norge)

Paesi Bassi 
 Berg – frazione del comune di Cranendonck (Brabante Settentrionale)
 Berg – frazione del comune di Eijsden-Margraten (Limburgo)
 Berg – frazione del comune di Peel en Maas (Limburgo)
 Berg – frazione del comune di Valkenburg aan de Geul (Limburgo)
 Berg aan de Maas – frazione del comune di Stein (Limburgo)
 Berg en Dal – comune (Gheldria)
 Berg en Terblijt – ex comune ora accorpato al comune di Valkenburg aan de Geul (Limburgo)
 Berg-op-Zoom – nome francese del comune di Bergen op Zoom (Brabante Settentrionale)

Repubblica Ceca 
 Berg – antico nome tedesco di Hora Svatého Václava, comune nel distretto di Domažlice (Plzeň)

Slovacchia 
 Berg – antico nome tedesco di Kremnické Bane, comune nel distretto di Žiar nad Hronom (Banská Bystrica)

Sudafrica 
 Berg – fiume della provincia del Capo Occidentale

Svezia 
 Berg – comune nella contea di Jämtland (Norrland)
 Berg – frazione di Åtvidaberg, comune nella contea di Östergötland (Götaland)
 Berg – frazione di Gävle, comune nella contea di Gävleborg (Norrland)
 Berg – frazione di Linköping, comune nella contea di Östergötland (Götaland)

Svizzera 
 Berg – comune nel distretto di Rorschach (Canton San Gallo)
 Berg – comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)
 Berg am Irchel – comune nel distretto di Andelfingen (Canton Zurigo)

Persone

Cognome composto
 Ørjan Berg Hansen (1984) – calciatore norvegese
 Stein Berg Johansen (1969) – calciatore e allenatore di calcio norvegese
 Sverre Berg-Johannesen (1902-1954) – calciatore norvegese
 Daniel Domscheit-Berg (1978) – attivista tedesco

Storia 
 Campo di concentramento di Berg – campo di concentramento situato nei pressi Tønsberg (Norvegia)
 Granducato di Berg – Stato esistito tra il 1101 e il 1815 nell'attuale Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania
 Granducato di Berg – Stato del Primo Impero francese esistito tra il 1806 e il 1813
 Jülich-Kleve-Berg o Ducati Uniti di Jülich-Kleve-Berg – combinazione di Stati del Sacro Romano Impero esistita tra il 1521 e il 1609
 Provincia di Jülich-Kleve-Berg – provincia del Regno di Prussia esistita dal 1815 al 1822

Altro 
 4528 Berg – asteroide della fascia principale
 Berg Publishers – casa editrice britannica
 Terry Berg – personaggio immaginario dell'Universo DC

Pagine correlate 
 Bergen (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Van den Berg – pagina di disambiguazione

Altri progetti